L'expression Oscars du cinéma 1979 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1979 et honorait des films sortis en 1978.

Pour les films sortis en 1979 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1980.